Ел Палмито има више значења:

 Ел Палмито (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмито (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмито (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмито (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Палмито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Палмито, Сан Хосе ел Палмито (Тимилпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Палмито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмито (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмито (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Палмито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмито (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмито, Абдон Ајала (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмито (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмито (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмито (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмито (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмито, Километро 44 (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмито (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику